Ehard ist der Familienname folgender Personen:

 Annelore Ehard (1891–1957), die erste Ehefrau des Bayerischen Ministerpräsidenten Hans Ehard
 Hans Ehard (1887–1980), deutscher Politiker, Bayerischer Ministerpräsident
 Sieglinde Ehard (1916–2008), deutsche Ministerialbeamtin, First Lady Bayerns